Velociraptor („rychlý lupič“) je rod menšího teropodního dinosaura z čeledi Dromaeosauridae, žijícího v období pozdní křídy (asi před 75 až 71 miliony let) na území současného Mongolska a Číny. Až do počátku 90. let 20. století nebyl tento teropod u laické veřejnosti příliš známý, díky popularitě filmu Jurský park z roku 1993 a všech jeho pokračování se ale dostal na pomyslné první příčky zájmu médií i široké veřejnosti.

Historie 
Velociraptor mongoliensis byl formálně popsán americkým paleontologem Henrym F. Osbornem v roce 1924 a představoval jednoho z prvních dinosaurů, u kterého byly objeveny nápadné anatomické znaky, svědčící o dynamickém profilu těla a celkově vysokém stupni metabolismu. Dutých kostí a kosti sáňkové (furkuly), která výrazně nasvědčovala blízkým vývojovým vztahům mezi dromeosauridy a ptáky, si však až do konce 60. let 20. století nikdo příliš nevšímal. Teprve v období tzv. Dinosauří renesance se k tomuto druhu začali vědci znovu obracet, a to zejména na základě významu jeho severoamerického příbuzného druhu Deinonychus antirrhopus.

Skutečná vlna vzedmuté popularity pro velociraptora přišla až v roce 1993, kdy se jako jeden z nejobávanějších „chovanců“ Jurského parku zapsal do myslí diváků svými zahnutými drápy a vysokou mírou inteligence. Ačkoliv byl ve skutečnosti mnohem menší a vypadal jinak než ve filmu (velikost krocana, opeření po celém těle), slovo velociraptor (či zkráceně „raptor“) se postupně stalo jakýmsi synonymem pro nebezpečné „srpodrápé“ dinosauří zabijáky. Významným objevem z roku 1971 je také slavný exemplář velociraptora, bojujícího s malým rohatým dinosaurem protoceratopsem.

V roce 2008 byl opět z pouště Gobi formálně popsán další druh Velociraptor osmolskae a zhruba ve stejné době byla nepřímo potvrzena i přítomnost tělesného opeření u tohoto rodu. Největším příbuzným velociraptora je druh Utahraptor ostrommaysorum, žijící o 50 milionů let dříve na území amerického Utahu. Oproti jen 2 metry dlouhému velociraptorovi byl s délkou až kolem 7 metrů podstatně větší.

Související články 
 Dinosauři v populární kultuře
 Tyrannosaurus v populární kultuře
 Stegosaurus v populární kultuře

Reference

Literatura 
 J. Logan King, Justin S. Sipla, Justin A. Georgi, Amy M. Balanoff & James M. Neenan (2020). The endocranium and trophic ecology of Velociraptor mongoliensis. Journal of Anatomy. doi: https://doi.org/10.1111/joa.13253

Externí odkazy 
  Článek Poslední z velociraptorů na webu DinosaurusBlog 

Teropodní dinosauři
Dinosauři z Asie
Dinosauři žijící v křídě